В следующей таблице приведён список послов, аккредитованных в Литве. Список составлен на основании официальной информации на сайте Министерства иностранных дел Литовской Республики.

Послы, аккредитованные в Литве

Примечания

Ссылки 
  Министерство иностранных дел Литовской Республики

 
Внешняя политика Литвы